Ганахлеба или Марчхапон (, ) — село . Расположено в 15 км к югу от райцентра Гал. В административном отношении село представляет собой административный центр сельской администрации Ганахлеба (Марчхапон).

Границы 
На западе сельская администрация Ганахлеба (Марчхапон) граничит с с/а (селом) Гагида, на севере — с с/а (сёлами) Нижний Баргяп и Сида, на востоке и юге — с с/а (селом) Набакиа Галского района.

Население 
По данным переписи 1989 года на территории Ганахлебской сельской администрации (сельсовета) и села Ганахлеба жил 321 человек, по данным переписи 2011 года население сельской администрации Ганахлеба (Марчхапон) составило 510 человек, в основном грузины (99,2 %, в том числе 0,2 % — мегрелы).

Примечания 

Населённые пункты Абхазии